Anserina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Argentina anserina; o
 el nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus; o 

 Anserina (beta- alanil- N- metil histidina) un compuesto químico que se encuentra en el músculo esquelético y el cerebro de los mamíferos; o

 a la subfamilia de aves acuáticas de la familia Anatidae Anserinae o Anserinos.